Sztüx, görög mitológiai alak és alvilági folyó
 Styx, a Pluto egyik holdja
 Styx, amerikai rockegyüttes
 Styx, patak a Király-erdőben
 Styx – Hamis szelek Wolfgang Fischer 2018-as filmje